En Pologne, Nałęczów peut faire référence à :

dans la voïvodie de Lublin
 Nałęczów est une ville 
 Nałęczów est une gmina dont la ville de même nom est le siège administratif (chef-lieu).

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Nałęczów est un village.